Камышка — река в России, протекает в Томском районе и ЗАТО Северск Томской области. Устье реки находится в 27 км по правому берегу реки Томь (Кижировская протока). Длина реки составляет 41 км.

В районе реки запланировано строительство Северской АЭС.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Кемерово и до устья, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010300412115200013084.

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Томи (приток Оби)
Реки Томского района